Часы реального времени (ЧРВ, RTC — ) — электронная схема, предназначенная для учёта хронометрических данных (текущее время, дата, день недели и др.), представляет собой систему из автономного источника питания и учитывающего устройства. Чаще всего часы реального времени встречаются в вычислительных машинах, хотя на самом деле ЧРВ присутствуют практически во всех электронных устройствах, которые должны хранить время.

Терминология 
Название «real-time clock» используется в английском языке для различения от тактовых генераторов (которые в английском языке называются «clock signals»). Тактовые генераторы не ведут счёт в «человеческих» единицах исчисления времени.

Назначение 

Несмотря на то, что часы реального времени могут быть реализованы без использования специализированных устройств, применение специализированной схемы для ЧРВ позволяет добиться более низкого энергопотребления, освобождения центрального процессора для критичных по времени задач, обеспечить более высокую точность.

GPS-приёмники могут ускорять процесс включения, сравнивая время в собственных ЧРВ со временем последнего получения сигнала от спутника (если предыдущее включение было несколько часов назад, то ранее найденные спутники всё ещё могут быть использованы и определение координат начнётся быстрее).

Источники питания 

ЧРВ часто используют независимые от основной системы источники питания, так, чтобы продолжать работать даже при выключении основной системы. В старых системах для этого использовалась подключаемая к микросхеме кассета с пальчиковыми элементами на 1 год, позже — встроенная в микросхему литиевая батарейка на 10 лет, в новых может использоваться ионистор. В компьютерах тот же самый источник питания может использоваться и для обеспечения работы CMOS-памяти (для хранения настроек BIOS).

Отсчёт времени 
Большинство ЧРВ использует кварцевый резонатор, но некоторые используют частоту питающей сети. В большинстве случаев используется кварцевый резонатор на частоте 32768 Гц. Та же частота используется в кварцевых часах. Такая частота обеспечивает 215 циклов в секунду, что очень удобно для простых двоичных счётчиков.

Примеры 

Многие производители микросхем производят ЧРВ, включая Intersil, Maxim, Philips, Texas Instruments, STMicroelectronics.

История 
ЧРВ были впервые представлены в составе IBM PC/AT в 1984 (использовалась микросхема MC146818). Позже Dallas выпустила совместимые микросхемы ЧРВ, которые использовались в старых компьютерах и могут быть легко найдены на системных платах благодаря характерной голографической наклейке. В современных вычислительных машинах ЧРВ встраивается в южный мост.
Некоторые микроконтроллеры имеют встроенные часы реального времени (чаще всего модели, у которых разнообразная функциональность и периферия).

См. также 
 Системные часы
 Таймер (информатика)
 Сигнал RTC
 HPET

Примечания

Ссылки 
 Часы реального времени DS1307
 Часы реального времени DS1394
 Часы реального времени PCF8583

Цифровые интегральные схемы
Таймеры